

484001–484100 

|-bgcolor=#fefefe
| 484001 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#d6d6d6
| 484002 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 484003 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#fefefe
| 484004 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#fefefe
| 484005 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#d6d6d6
| 484006 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 484007 || || 20 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#d6d6d6
| 484008 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#E9E9E9
| 484009 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#d6d6d6
| 484010 || || 6 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#d6d6d6
| 484011 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 484012 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#fefefe
| 484013 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#fefefe
| 484014 || || 31 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 484015 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 484016 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#fefefe
| 484017 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#fefefe
| 484018 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 484019 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#fefefe
| 484020 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#fefefe
| 484021 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 484022 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#d6d6d6
| 484023 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#fefefe
| 484024 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 484025 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#d6d6d6
| 484026 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#d6d6d6
| 484027 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#fefefe
| 484028 || || 27 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 484029 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 484030 || || 5 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#d6d6d6
| 484031 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#fefefe
| 484032 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#fefefe
| 484033 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#d6d6d6
| 484034 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#d6d6d6
| 484035 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#d6d6d6
| 484036 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#fefefe
| 484037 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#d6d6d6
| 484038 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#C2FFFF
| 484039 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=040 bgcolor=#d6d6d6
| 484040 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 484041 || || 3 de març de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#d6d6d6
| 484042 || || 3 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#C2FFFF
| 484043 || || 4 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 484044 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#fefefe
| 484045 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#d6d6d6
| 484046 || || 23 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#fefefe
| 484047 || || 26 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#fefefe
| 484048 || || 24 de març de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#fefefe
| 484049 || || 26 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#fefefe
| 484050 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#d6d6d6
| 484051 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#fefefe
| 484052 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 484053 || || 7 d'abril de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#d6d6d6
| 484054 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#d6d6d6
| 484055 || || 7 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#fefefe
| 484056 || || 23 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#fefefe
| 484057 || || 9 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 484058 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#fefefe
| 484059 || || 8 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#fefefe
| 484060 || || 18 d'abril de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#fefefe
| 484061 || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#d6d6d6
| 484062 || || 19 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 484063 || || 24 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#d6d6d6
| 484064 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 484065 || || 2 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#fefefe
| 484066 || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#fefefe
| 484067 || || 29 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#fefefe
| 484068 || || 19 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 484069 || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#fefefe
| 484070 || || 8 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#fefefe
| 484071 || || 6 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#d6d6d6
| 484072 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#fefefe
| 484073 || || 20 de maig de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 484074 || || 21 de maig de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 484075 || || 8 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#fefefe
| 484076 || || 8 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#d6d6d6
| 484077 || || 24 de maig de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#d6d6d6
| 484078 || || 24 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 484079 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#fefefe
| 484080 || || 7 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#E9E9E9
| 484081 || || 21 de juliol de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#E9E9E9
| 484082 || || 15 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 484083 || || 15 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#E9E9E9
| 484084 || || 16 d'agost de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#E9E9E9
| 484085 || || 18 d'agost de 2006 || Reedy Creek || J. Broughton ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#E9E9E9
| 484086 || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#E9E9E9
| 484087 || || 18 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#E9E9E9
| 484088 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#E9E9E9
| 484089 || || 21 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#E9E9E9
| 484090 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#E9E9E9
| 484091 || || 27 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#E9E9E9
| 484092 || || 29 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#E9E9E9
| 484093 || || 30 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#E9E9E9
| 484094 || || 29 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#FA8072
| 484095 || || 15 de setembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#FA8072
| 484096 || || 14 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#E9E9E9
| 484097 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#E9E9E9
| 484098 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#E9E9E9
| 484099 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#E9E9E9
| 484100 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

484101–484200 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 484101 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#E9E9E9
| 484102 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#E9E9E9
| 484103 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#E9E9E9
| 484104 || || 14 de setembre de 2006 || Mauna Kea || J. Masiero ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#E9E9E9
| 484105 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#E9E9E9
| 484106 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#E9E9E9
| 484107 || || 16 de setembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#E9E9E9
| 484108 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#E9E9E9
| 484109 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#E9E9E9
| 484110 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#E9E9E9
| 484111 || || 18 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#E9E9E9
| 484112 || || 18 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#E9E9E9
| 484113 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#E9E9E9
| 484114 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#E9E9E9
| 484115 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#E9E9E9
| 484116 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#E9E9E9
| 484117 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#E9E9E9
| 484118 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#E9E9E9
| 484119 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#E9E9E9
| 484120 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#E9E9E9
| 484121 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#E9E9E9
| 484122 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#E9E9E9
| 484123 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#E9E9E9
| 484124 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#E9E9E9
| 484125 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#E9E9E9
| 484126 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#E9E9E9
| 484127 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#E9E9E9
| 484128 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#E9E9E9
| 484129 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#E9E9E9
| 484130 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#fefefe
| 484131 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#E9E9E9
| 484132 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#E9E9E9
| 484133 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#E9E9E9
| 484134 || || 30 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#E9E9E9
| 484135 || || 18 de setembre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 484136 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 484137 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#E9E9E9
| 484138 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 484139 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#fefefe
| 484140 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#E9E9E9
| 484141 || || 24 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 484142 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#fefefe
| 484143 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#E9E9E9
| 484144 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 484145 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#E9E9E9
| 484146 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#E9E9E9
| 484147 || || 11 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#E9E9E9
| 484148 || || 30 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#E9E9E9
| 484149 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#E9E9E9
| 484150 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#E9E9E9
| 484151 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#E9E9E9
| 484152 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#E9E9E9
| 484153 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#E9E9E9
| 484154 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 484155 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#d6d6d6
| 484156 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 484157 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 484158 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#E9E9E9
| 484159 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 484160 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#E9E9E9
| 484161 || || 23 d'octubre de 2006 || Eskridge || Farpoint Obs. ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#E9E9E9
| 484162 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#E9E9E9
| 484163 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#E9E9E9
| 484164 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 484165 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#E9E9E9
| 484166 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#E9E9E9
| 484167 || || 19 d'octubre de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#E9E9E9
| 484168 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 484169 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 484170 || || 30 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#E9E9E9
| 484171 || || 28 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 484172 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 484173 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 484174 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#E9E9E9
| 484175 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 484176 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#E9E9E9
| 484177 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#fefefe
| 484178 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#E9E9E9
| 484179 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#fefefe
| 484180 || || 28 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#E9E9E9
| 484181 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#E9E9E9
| 484182 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 484183 || || 17 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 484184 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 484185 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 484186 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 484187 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#E9E9E9
| 484188 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 484189 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#E9E9E9
| 484190 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 484191 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 484192 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 484193 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#fefefe
| 484194 || || 13 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 484195 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 484196 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#fefefe
| 484197 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#fefefe
| 484198 || || 8 de novembre de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#FFC2E0
| 484199 || || 19 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 484200 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

484201–484300 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 484201 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#E9E9E9
| 484202 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#E9E9E9
| 484203 || || 24 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#E9E9E9
| 484204 || || 20 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#E9E9E9
| 484205 || || 12 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#fefefe
| 484206 || || 11 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 484207 || || 9 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 484208 || || 26 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#fefefe
| 484209 || || 25 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#fefefe
| 484210 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#E9E9E9
| 484211 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 484212 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#fefefe
| 484213 || || 6 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#fefefe
| 484214 || || 17 de febrer de 2007 || Calvin-Rehoboth || Calvin–Rehoboth Obs. ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#d6d6d6
| 484215 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#fefefe
| 484216 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#fefefe
| 484217 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#C2FFFF
| 484218 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=219 bgcolor=#fefefe
| 484219 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#fefefe
| 484220 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#fefefe
| 484221 || || 8 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#FA8072
| 484222 || || 23 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#FA8072
| 484223 || || 26 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 484224 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#C2FFFF
| 484225 || || 17 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 484226 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 484227 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#fefefe
| 484228 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 484229 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 484230 || || 27 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#C2FFFF
| 484231 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=232 bgcolor=#fefefe
| 484232 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#fefefe
| 484233 || || 28 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#d6d6d6
| 484234 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#d6d6d6
| 484235 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 484236 || || 27 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#d6d6d6
| 484237 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#fefefe
| 484238 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#fefefe
| 484239 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#fefefe
| 484240 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#d6d6d6
| 484241 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 484242 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#fefefe
| 484243 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#fefefe
| 484244 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#fefefe
| 484245 || || 15 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 484246 || || 17 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#FA8072
| 484247 || || 19 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 484248 || || 20 de març de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#C2FFFF
| 484249 || || 20 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=250 bgcolor=#d6d6d6
| 484250 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#d6d6d6
| 484251 || || 25 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 484252 || || 26 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 484253 || || 18 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#C2FFFF
| 484254 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 484255 || || 12 d'abril de 2007 || Črni Vrh || Črni Vrh ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 484256 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 484257 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 484258 || || 14 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 484259 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 484260 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 484261 || || 11 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#fefefe
| 484262 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#fefefe
| 484263 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#d6d6d6
| 484264 || || 22 d'abril de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#C2FFFF
| 484265 || || 25 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=266 bgcolor=#d6d6d6
| 484266 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 484267 || || 24 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#fefefe
| 484268 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#FA8072
| 484269 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#fefefe
| 484270 || || 13 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#d6d6d6
| 484271 || || 15 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#fefefe
| 484272 || || 14 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#d6d6d6
| 484273 || || 7 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#d6d6d6
| 484274 || || 8 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#fefefe
| 484275 || || 18 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#fefefe
| 484276 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#fefefe
| 484277 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#fefefe
| 484278 || || 24 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#FA8072
| 484279 || || 11 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 484280 || || 8 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#fefefe
| 484281 || || 25 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#fefefe
| 484282 || || 10 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#fefefe
| 484283 || || 6 d'agost de 2007 || Lulin || LUSS ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#FA8072
| 484284 || || 8 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 484285 || || 9 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#fefefe
| 484286 || || 12 d'agost de 2007 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 484287 || || 5 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#fefefe
| 484288 || || 4 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 484289 || || 5 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#E9E9E9
| 484290 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#fefefe
| 484291 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#fefefe
| 484292 || || 23 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#E9E9E9
| 484293 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#fefefe
| 484294 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 484295 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#d6d6d6
| 484296 || || 14 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 484297 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 484298 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 484299 || || 2 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#E9E9E9
| 484300 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

484301–484400 

|-bgcolor=#FA8072
| 484301 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 484302 || || 8 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 484303 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 484304 || || 6 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 484305 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 484306 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#E9E9E9
| 484307 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 484308 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 484309 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 484310 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 484311 || || 4 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 484312 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#E9E9E9
| 484313 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 484314 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#E9E9E9
| 484315 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#E9E9E9
| 484316 || || 8 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 484317 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#E9E9E9
| 484318 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 484319 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#E9E9E9
| 484320 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 484321 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 484322 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 484323 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#fefefe
| 484324 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#E9E9E9
| 484325 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#E9E9E9
| 484326 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 484327 || || 13 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 484328 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 484329 || || 14 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 484330 || || 14 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 484331 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 484332 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 484333 || || 10 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 484334 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 484335 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#E9E9E9
| 484336 || || 15 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 484337 || || 19 d'octubre de 2007 || 7300 || W. K. Y. Yeung ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 484338 || || 9 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#E9E9E9
| 484339 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 484340 || || 10 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 484341 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#E9E9E9
| 484342 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 484343 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#E9E9E9
| 484344 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#E9E9E9
| 484345 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 484346 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 484347 || || 17 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 484348 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 484349 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 484350 || || 3 de novembre de 2007 || 7300 || W. K. Y. Yeung ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 484351 || || 2 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#fefefe
| 484352 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 484353 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#E9E9E9
| 484354 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 484355 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#E9E9E9
| 484356 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#E9E9E9
| 484357 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#E9E9E9
| 484358 || || 14 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#E9E9E9
| 484359 || || 4 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#E9E9E9
| 484360 || || 16 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#E9E9E9
| 484361 || || 17 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#E9E9E9
| 484362 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#E9E9E9
| 484363 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 484364 || || 17 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#E9E9E9
| 484365 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#E9E9E9
| 484366 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#E9E9E9
| 484367 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#E9E9E9
| 484368 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#E9E9E9
| 484369 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 484370 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#E9E9E9
| 484371 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#E9E9E9
| 484372 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 484373 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#E9E9E9
| 484374 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#E9E9E9
| 484375 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 484376 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 484377 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 484378 || || 12 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 484379 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#E9E9E9
| 484380 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 484381 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#d6d6d6
| 484382 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#E9E9E9
| 484383 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 484384 || || 11 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#E9E9E9
| 484385 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#E9E9E9
| 484386 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#E9E9E9
| 484387 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#E9E9E9
| 484388 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#E9E9E9
| 484389 || || 3 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#E9E9E9
| 484390 || || 4 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#E9E9E9
| 484391 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#E9E9E9
| 484392 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 484393 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#d6d6d6
| 484394 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 484395 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#E9E9E9
| 484396 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 484397 || || 17 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#E9E9E9
| 484398 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#E9E9E9
| 484399 || || 4 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 484400 || || 7 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

484401–484500 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 484401 || || 8 de desembre de 2007 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#FFC2E0
| 484402 || || 8 de desembre de 2007 || Siding Spring || SSS || APOPHA ||  —
|-id=403 bgcolor=#FFC2E0
| 484403 || || 15 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=404 bgcolor=#E9E9E9
| 484404 || || 6 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#E9E9E9
| 484405 || || 18 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#E9E9E9
| 484406 || || 13 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#E9E9E9
| 484407 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 484408 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#E9E9E9
| 484409 || || 15 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 484410 || || 6 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#E9E9E9
| 484411 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#E9E9E9
| 484412 || || 17 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#E9E9E9
| 484413 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#E9E9E9
| 484414 || || 20 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 484415 || || 17 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#E9E9E9
| 484416 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#E9E9E9
| 484417 || || 17 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#E9E9E9
| 484418 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#E9E9E9
| 484419 || || 13 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#E9E9E9
| 484420 || || 19 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#E9E9E9
| 484421 || || 16 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#E9E9E9
| 484422 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#E9E9E9
| 484423 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 484424 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#E9E9E9
| 484425 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 484426 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#E9E9E9
| 484427 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 484428 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#E9E9E9
| 484429 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#E9E9E9
| 484430 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#E9E9E9
| 484431 || || 12 de gener de 2008 || Pla D'Arguines || R. Ferrando ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#E9E9E9
| 484432 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#E9E9E9
| 484433 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#E9E9E9
| 484434 || || 14 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#E9E9E9
| 484435 || || 15 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#E9E9E9
| 484436 || || 21 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#E9E9E9
| 484437 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#E9E9E9
| 484438 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#E9E9E9
| 484439 || || 12 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 484440 || || 12 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#E9E9E9
| 484441 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#E9E9E9
| 484442 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#E9E9E9
| 484443 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#E9E9E9
| 484444 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#E9E9E9
| 484445 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#E9E9E9
| 484446 || || 15 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#E9E9E9
| 484447 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#E9E9E9
| 484448 || || 16 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#E9E9E9
| 484449 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#E9E9E9
| 484450 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#E9E9E9
| 484451 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#E9E9E9
| 484452 || || 31 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#E9E9E9
| 484453 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#E9E9E9
| 484454 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#E9E9E9
| 484455 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 484456 || || 17 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#E9E9E9
| 484457 || || 1 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#E9E9E9
| 484458 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#E9E9E9
| 484459 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#E9E9E9
| 484460 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#E9E9E9
| 484461 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#FFC2E0
| 484462 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=463 bgcolor=#E9E9E9
| 484463 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#E9E9E9
| 484464 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#E9E9E9
| 484465 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#E9E9E9
| 484466 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#E9E9E9
| 484467 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#E9E9E9
| 484468 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 484469 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#E9E9E9
| 484470 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#E9E9E9
| 484471 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#E9E9E9
| 484472 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#E9E9E9
| 484473 || || 18 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#E9E9E9
| 484474 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#E9E9E9
| 484475 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#E9E9E9
| 484476 || || 13 de febrer de 2008 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#E9E9E9
| 484477 || || 20 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#E9E9E9
| 484478 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#E9E9E9
| 484479 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#E9E9E9
| 484480 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#E9E9E9
| 484481 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 484482 || || 9 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#E9E9E9
| 484483 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#E9E9E9
| 484484 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#E9E9E9
| 484485 || || 31 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#E9E9E9
| 484486 || || 14 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#E9E9E9
| 484487 || || 6 de febrer de 2008 || Mayhill || A. Lowe ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#E9E9E9
| 484488 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#E9E9E9
| 484489 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#E9E9E9
| 484490 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#E9E9E9
| 484491 || || 11 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#E9E9E9
| 484492 || || 12 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 484493 || || 5 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#E9E9E9
| 484494 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 484495 || || 31 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#E9E9E9
| 484496 || || 27 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 484497 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#E9E9E9
| 484498 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#E9E9E9
| 484499 || || 27 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#E9E9E9
| 484500 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

484501–484600 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 484501 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#E9E9E9
| 484502 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#E9E9E9
| 484503 || || 29 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#E9E9E9
| 484504 || || 18 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#E9E9E9
| 484505 || || 25 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#FFC2E0
| 484506 || || 6 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || APOPHA ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 484507 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#E9E9E9
| 484508 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#E9E9E9
| 484509 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#E9E9E9
| 484510 || || 2 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#E9E9E9
| 484511 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#E9E9E9
| 484512 || || 4 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#E9E9E9
| 484513 || || 4 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#E9E9E9
| 484514 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#E9E9E9
| 484515 || || 6 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#E9E9E9
| 484516 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#FFC2E0
| 484517 || || 11 de març de 2008 || Catalina || CSS || AMOPHA ||  —
|-id=518 bgcolor=#E9E9E9
| 484518 || || 3 de març de 2008 || Purple Mountain || PMO NEO ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#E9E9E9
| 484519 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#E9E9E9
| 484520 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 484521 || || 8 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#E9E9E9
| 484522 || || 9 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#E9E9E9
| 484523 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 484524 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#E9E9E9
| 484525 || || 7 de febrer de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 484526 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#E9E9E9
| 484527 || || 15 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#E9E9E9
| 484528 || || 13 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#E9E9E9
| 484529 || || 2 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 484530 || || 7 de març de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 484531 || || 25 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 484532 || || 8 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 484533 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 484534 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#FA8072
| 484535 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#E9E9E9
| 484536 || || 27 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#fefefe
| 484537 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#E9E9E9
| 484538 || || 29 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 484539 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#C2FFFF
| 484540 || || 11 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=541 bgcolor=#E9E9E9
| 484541 || || 8 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#d6d6d6
| 484542 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#d6d6d6
| 484543 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#E9E9E9
| 484544 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#C2FFFF
| 484545 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 484546 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#d6d6d6
| 484547 || || 29 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 484548 || || 5 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#C2FFFF
| 484549 || || 7 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=550 bgcolor=#d6d6d6
| 484550 || || 7 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#E9E9E9
| 484551 || || 30 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#E9E9E9
| 484552 || || 15 d'abril de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#C2FFFF
| 484553 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=554 bgcolor=#E9E9E9
| 484554 || || 2 d'abril de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#d6d6d6
| 484555 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#d6d6d6
| 484556 || || 26 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#C2FFFF
| 484557 || || 29 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 484558 || || 28 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#C2FFFF
| 484559 || || 6 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 484560 || || 30 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#d6d6d6
| 484561 || || 31 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#d6d6d6
| 484562 || || 29 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#d6d6d6
| 484563 || || 4 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#d6d6d6
| 484564 || || 11 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#d6d6d6
| 484565 || || 30 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#C2FFFF
| 484566 || || 30 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=567 bgcolor=#d6d6d6
| 484567 || || 5 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#C2FFFF
| 484568 || || 11 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=569 bgcolor=#d6d6d6
| 484569 || || 3 de juny de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#d6d6d6
| 484570 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#FA8072
| 484571 || || 6 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#fefefe
| 484572 || || 25 de juliol de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#d6d6d6
| 484573 || || 31 de juliol de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#fefefe
| 484574 || || 27 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#fefefe
| 484575 || || 30 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#fefefe
| 484576 || || 26 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#fefefe
| 484577 || || 30 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#d6d6d6
| 484578 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#fefefe
| 484579 || || 30 d'agost de 2008 || Dauban || F. Kugel ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#fefefe
| 484580 || || 9 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 484581 || || 30 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#d6d6d6
| 484582 || || 30 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#d6d6d6
| 484583 || || 29 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#fefefe
| 484584 || || 23 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#fefefe
| 484585 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#fefefe
| 484586 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 484587 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#fefefe
| 484588 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 484589 || || 2 de setembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#fefefe
| 484590 || || 26 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#fefefe
| 484591 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#d6d6d6
| 484592 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#d6d6d6
| 484593 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#d6d6d6
| 484594 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#fefefe
| 484595 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#d6d6d6
| 484596 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#fefefe
| 484597 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#d6d6d6
| 484598 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#fefefe
| 484599 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#fefefe
| 484600 || || 4 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

484601–484700 

|-bgcolor=#fefefe
| 484601 || || 21 de setembre de 2008 || Grove Creek || F. Tozzi ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#fefefe
| 484602 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#fefefe
| 484603 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 484604 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#fefefe
| 484605 || || 27 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#fefefe
| 484606 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#fefefe
| 484607 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#fefefe
| 484608 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#fefefe
| 484609 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#fefefe
| 484610 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#fefefe
| 484611 || || 20 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#fefefe
| 484612 || || 4 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#fefefe
| 484613 Cerebrito || || 26 de setembre de 2008 || La Cañada || J. Lacruz ||  || 
|-id=614 bgcolor=#d6d6d6
| 484614 || || 30 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#fefefe
| 484615 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#FA8072
| 484616 || || 21 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#fefefe
| 484617 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#fefefe
| 484618 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#fefefe
| 484619 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#fefefe
| 484620 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#fefefe
| 484621 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#fefefe
| 484622 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#fefefe
| 484623 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#fefefe
| 484624 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#fefefe
| 484625 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#d6d6d6
| 484626 || || 26 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#d6d6d6
| 484627 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#fefefe
| 484628 || || 28 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#d6d6d6
| 484629 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#fefefe
| 484630 || || 28 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#fefefe
| 484631 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#fefefe
| 484632 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#fefefe
| 484633 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 484634 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#fefefe
| 484635 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#fefefe
| 484636 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#fefefe
| 484637 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#fefefe
| 484638 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#fefefe
| 484639 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#d6d6d6
| 484640 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#fefefe
| 484641 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 484642 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#fefefe
| 484643 || || 28 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 484644 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#fefefe
| 484645 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#fefefe
| 484646 || || 3 d'octubre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#fefefe
| 484647 || || 1 d'octubre de 2008 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#fefefe
| 484648 || || 30 de setembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#fefefe
| 484649 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#fefefe
| 484650 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#fefefe
| 484651 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#fefefe
| 484652 || || 3 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#fefefe
| 484653 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#fefefe
| 484654 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#fefefe
| 484655 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#fefefe
| 484656 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#d6d6d6
| 484657 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#fefefe
| 484658 || || 19 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#fefefe
| 484659 || || 10 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#fefefe
| 484660 || || 10 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#fefefe
| 484661 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#fefefe
| 484662 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#fefefe
| 484663 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#d6d6d6
| 484664 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#fefefe
| 484665 || || 20 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#fefefe
| 484666 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#fefefe
| 484667 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#fefefe
| 484668 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#fefefe
| 484669 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#fefefe
| 484670 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#d6d6d6
| 484671 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#fefefe
| 484672 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#fefefe
| 484673 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#fefefe
| 484674 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#fefefe
| 484675 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#fefefe
| 484676 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#fefefe
| 484677 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#fefefe
| 484678 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#d6d6d6
| 484679 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#fefefe
| 484680 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#fefefe
| 484681 || || 24 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#fefefe
| 484682 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#fefefe
| 484683 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#fefefe
| 484684 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#fefefe
| 484685 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#fefefe
| 484686 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#fefefe
| 484687 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#fefefe
| 484688 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#fefefe
| 484689 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#d6d6d6
| 484690 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#fefefe
| 484691 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#fefefe
| 484692 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#fefefe
| 484693 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#fefefe
| 484694 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#fefefe
| 484695 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 484696 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#fefefe
| 484697 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#fefefe
| 484698 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#fefefe
| 484699 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#fefefe
| 484700 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

484701–484800 

|-bgcolor=#fefefe
| 484701 || || 30 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#fefefe
| 484702 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#fefefe
| 484703 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#fefefe
| 484704 || || 25 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#fefefe
| 484705 || || 31 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#fefefe
| 484706 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#fefefe
| 484707 || || 31 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 484708 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#fefefe
| 484709 || || 2 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#fefefe
| 484710 || || 29 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#fefefe
| 484711 || || 18 de novembre de 2008 || Dauban || F. Kugel ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#fefefe
| 484712 || || 19 de novembre de 2008 || Desert Moon || B. L. Stevens ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#fefefe
| 484713 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#fefefe
| 484714 || || 20 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 484715 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#fefefe
| 484716 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#fefefe
| 484717 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#fefefe
| 484718 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#fefefe
| 484719 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 484720 || || 20 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#fefefe
| 484721 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#fefefe
| 484722 || || 30 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#fefefe
| 484723 || || 18 de novembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#fefefe
| 484724 || || 20 de març de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#FFC2E0
| 484725 || || 5 de desembre de 2008 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=726 bgcolor=#fefefe
| 484726 || || 9 de desembre de 2008 || Great Shefford || P. Birtwhistle ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#fefefe
| 484727 || || 3 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#fefefe
| 484728 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#fefefe
| 484729 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#fefefe
| 484730 || || 2 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#fefefe
| 484731 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#E9E9E9
| 484732 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#fefefe
| 484733 || || 5 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 484734 || || 19 de desembre de 2008 || Lulin || LUSS ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 484735 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#fefefe
| 484736 || || 24 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 484737 || || 23 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 484738 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#E9E9E9
| 484739 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#fefefe
| 484740 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 484741 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#fefefe
| 484742 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#fefefe
| 484743 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 484744 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#fefefe
| 484745 || || 21 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#fefefe
| 484746 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#fefefe
| 484747 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#E9E9E9
| 484748 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#E9E9E9
| 484749 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#fefefe
| 484750 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#fefefe
| 484751 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#fefefe
| 484752 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#fefefe
| 484753 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#fefefe
| 484754 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#fefefe
| 484755 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#fefefe
| 484756 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#FFC2E0
| 484757 || || 18 de gener de 2009 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=758 bgcolor=#E9E9E9
| 484758 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 484759 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#E9E9E9
| 484760 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#E9E9E9
| 484761 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 484762 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#fefefe
| 484763 || || 16 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#fefefe
| 484764 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#E9E9E9
| 484765 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#fefefe
| 484766 || || 20 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#E9E9E9
| 484767 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 484768 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 484769 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 484770 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 484771 || || 30 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#E9E9E9
| 484772 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#fefefe
| 484773 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#E9E9E9
| 484774 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 484775 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 484776 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 484777 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 484778 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#E9E9E9
| 484779 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#FA8072
| 484780 || || 29 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#fefefe
| 484781 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#E9E9E9
| 484782 || || 20 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#fefefe
| 484783 || || 2 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#fefefe
| 484784 || || 1 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 484785 || || 3 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#fefefe
| 484786 || || 1 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#fefefe
| 484787 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#E9E9E9
| 484788 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#E9E9E9
| 484789 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#E9E9E9
| 484790 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 484791 || || 18 de febrer de 2009 || Taunus || E. Schwab, R. Kling ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 484792 || || 16 de febrer de 2009 || Dauban || F. Kugel ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#fefefe
| 484793 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 484794 || || 21 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#FFC2E0
| 484795 || || 28 de febrer de 2009 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 484796 || || 18 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 484797 || || 24 de febrer de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 484798 || || 18 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 484799 || || 27 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 484800 || || 24 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

484801–484900 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 484801 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 484802 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 484803 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 484804 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#fefefe
| 484805 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 484806 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#E9E9E9
| 484807 || || 20 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#E9E9E9
| 484808 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 484809 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#E9E9E9
| 484810 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 484811 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#E9E9E9
| 484812 || || 15 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 484813 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#fefefe
| 484814 || || 17 de març de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 484815 || || 22 de març de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 484816 || || 22 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#E9E9E9
| 484817 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#E9E9E9
| 484818 || || 24 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 484819 || || 28 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 484820 || || 29 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#E9E9E9
| 484821 || || 21 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#E9E9E9
| 484822 || || 18 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#E9E9E9
| 484823 || || 24 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#E9E9E9
| 484824 || || 18 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#E9E9E9
| 484825 || || 15 d'abril de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#E9E9E9
| 484826 || || 2 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#fefefe
| 484827 || || 2 d'abril de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#E9E9E9
| 484828 || || 17 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#E9E9E9
| 484829 || || 2 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#fefefe
| 484830 || || 18 de març de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#E9E9E9
| 484831 || || 17 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#E9E9E9
| 484832 || || 17 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#E9E9E9
| 484833 || || 2 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#E9E9E9
| 484834 || || 17 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#E9E9E9
| 484835 || || 24 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 484836 || || 20 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#E9E9E9
| 484837 || || 24 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#E9E9E9
| 484838 || || 21 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#E9E9E9
| 484839 || || 17 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#E9E9E9
| 484840 || || 20 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#fefefe
| 484841 || || 2 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#E9E9E9
| 484842 || || 22 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#E9E9E9
| 484843 || || 23 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#E9E9E9
| 484844 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#fefefe
| 484845 || || 2 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#E9E9E9
| 484846 || || 19 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#E9E9E9
| 484847 || || 25 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#E9E9E9
| 484848 || || 19 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#E9E9E9
| 484849 || || 18 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#FFC2E0
| 484850 || || 30 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=851 bgcolor=#E9E9E9
| 484851 || || 21 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 484852 || || 31 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#E9E9E9
| 484853 || || 27 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#E9E9E9
| 484854 || || 27 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#E9E9E9
| 484855 || || 21 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#E9E9E9
| 484856 || || 24 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#E9E9E9
| 484857 || || 13 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 484858 || || 20 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#E9E9E9
| 484859 || || 2 de maig de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#E9E9E9
| 484860 || || 3 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#FA8072
| 484861 || || 26 de maig de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#E9E9E9
| 484862 || || 24 de maig de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#E9E9E9
| 484863 || || 1 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#E9E9E9
| 484864 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#d6d6d6
| 484865 || || 12 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 484866 || || 16 de juliol de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 484867 || || 19 de juliol de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 484868 || || 25 de juliol de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 484869 || || 28 de juliol de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#E9E9E9
| 484870 || || 27 de juliol de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 484871 || || 28 de juliol de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#E9E9E9
| 484872 || || 25 de juliol de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 484873 || || 28 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#d6d6d6
| 484874 || || 14 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#d6d6d6
| 484875 || || 28 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#E9E9E9
| 484876 || || 14 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 484877 || || 15 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#d6d6d6
| 484878 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 484879 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#E9E9E9
| 484880 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#E9E9E9
| 484881 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#d6d6d6
| 484882 || || 21 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#d6d6d6
| 484883 || || 24 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 484884 || || 28 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 484885 || || 26 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 484886 || || 20 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 484887 || || 26 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#d6d6d6
| 484888 || || 28 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#d6d6d6
| 484889 || || 28 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 484890 || || 27 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#d6d6d6
| 484891 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#d6d6d6
| 484892 || || 29 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 484893 || || 16 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#d6d6d6
| 484894 || || 17 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 484895 || || 19 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#d6d6d6
| 484896 || || 29 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#d6d6d6
| 484897 || || 28 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 484898 || || 10 de setembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#d6d6d6
| 484899 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#d6d6d6
| 484900 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

484901–485000 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 484901 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#d6d6d6
| 484902 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 484903 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#d6d6d6
| 484904 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 484905 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#d6d6d6
| 484906 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#fefefe
| 484907 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#fefefe
| 484908 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#fefefe
| 484909 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#d6d6d6
| 484910 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#d6d6d6
| 484911 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#d6d6d6
| 484912 || || 16 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 484913 || || 18 de setembre de 2009 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#d6d6d6
| 484914 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#d6d6d6
| 484915 || || 27 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 484916 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#d6d6d6
| 484917 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 484918 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 484919 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#d6d6d6
| 484920 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 484921 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#d6d6d6
| 484922 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 484923 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 484924 || || 19 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#fefefe
| 484925 || || 25 de setembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#d6d6d6
| 484926 || || 17 de setembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#d6d6d6
| 484927 || || 10 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#d6d6d6
| 484928 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#d6d6d6
| 484929 || || 25 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#d6d6d6
| 484930 || || 13 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#d6d6d6
| 484931 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#fefefe
| 484932 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#d6d6d6
| 484933 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 484934 || || 29 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#d6d6d6
| 484935 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#d6d6d6
| 484936 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#d6d6d6
| 484937 || || 19 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#d6d6d6
| 484938 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#d6d6d6
| 484939 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#d6d6d6
| 484940 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#d6d6d6
| 484941 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#d6d6d6
| 484942 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#d6d6d6
| 484943 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#d6d6d6
| 484944 || || 24 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#d6d6d6
| 484945 || || 17 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#fefefe
| 484946 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 484947 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 484948 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#d6d6d6
| 484949 || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#fefefe
| 484950 || || 25 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 484951 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#d6d6d6
| 484952 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#d6d6d6
| 484953 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#d6d6d6
| 484954 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#d6d6d6
| 484955 || || 25 de setembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#d6d6d6
| 484956 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#d6d6d6
| 484957 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 484958 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#d6d6d6
| 484959 || || 16 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#fefefe
| 484960 || || 12 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#d6d6d6
| 484961 || || 12 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#d6d6d6
| 484962 || || 13 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#fefefe
| 484963 || || 14 d'octubre de 2009 || Mayhill || A. Lowe ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#fefefe
| 484964 || || 23 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#fefefe
| 484965 || || 15 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#d6d6d6
| 484966 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#fefefe
| 484967 || || 11 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#d6d6d6
| 484968 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#d6d6d6
| 484969 || || 16 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 484970 || || 12 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#fefefe
| 484971 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 484972 || || 25 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#d6d6d6
| 484973 || || 15 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#fefefe
| 484974 || || 15 d'octubre de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 484975 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#FFC2E0
| 484976 || || 19 d'octubre de 2009 || Siding Spring || SSS || APOPHA ||  —
|-id=977 bgcolor=#d6d6d6
| 484977 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#d6d6d6
| 484978 || || 26 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#d6d6d6
| 484979 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#d6d6d6
| 484980 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#fefefe
| 484981 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#fefefe
| 484982 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#d6d6d6
| 484983 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 484984 || || 29 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#d6d6d6
| 484985 || || 21 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#d6d6d6
| 484986 || || 21 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#d6d6d6
| 484987 || || 30 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 484988 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#fefefe
| 484989 || || 14 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#d6d6d6
| 484990 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#d6d6d6
| 484991 || || 18 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#d6d6d6
| 484992 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 484993 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#d6d6d6
| 484994 || || 15 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#fefefe
| 484995 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 484996 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#fefefe
| 484997 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#d6d6d6
| 484998 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 484999 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 485000 || || 10 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (480001)-(485000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (480001-490000)